Соревнования по плаванию на дистанции 200 метров на спине у мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 10 и 11 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 26 спортсменов из 19 стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся американский пловец Тайлер Клэри, однако он не смог квалифицироваться на Игры, уступив на национальном отборе, после чего принял решение завершить спортивную карьеру.

Олимпийским чемпионом 2016 года на 200-метровке стал американец Райан Мёрфи, выигравший несколькими днями ранее дистанцию вдвое короче. Серебряным призёром стал действующий чемпион мира австралиец Митч Ларкин. Бронзовую медаль завоевал россиянин Евгений Рылов, показавший лучшее время и на предварительном этапе, и в полуфинале.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Предварительные заплывы 
В полуфинал проходят 16 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Итоговая таблица

Полуфинал 
В финал проходят 8 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Итоговая таблица

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Международной федерации плавания FINA
 Результаты  на сайте Olympedia.org
 Результаты на сайте Sports-reference.com